Justin DiBenedetto (né le  à Mississauga, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004|| Icehawks de Milton || LHJPO ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2004-2005 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO ||64 ||3 ||6 ||9 ||37 ||9 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO ||61 ||17 ||13 ||30 ||58 ||4 ||1 ||0 ||1 ||11
|-
|2006-2007 || Sting de Sarnia || LHO ||58 ||28 ||35 ||63 ||46 ||4 ||2 ||1 ||3 ||4 
|-
|2007-2008 || Sting de Sarnia || LHO ||58 ||39 ||54 ||93 ||61 ||9 ||3 ||7 ||10 ||12
|-
|2008-2009 || Sting de Sarnia || LHO ||62 ||45 ||48 ||93 ||85 ||5 ||0 ||3 ||3 ||12
|-
|2008-2009 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 67|| 6|| 8|| 14|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||51 ||19 ||11 ||30 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Islanders de New York || LNH || 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 55|| 20|| 21|| 41|| 73|| 3|| 1|| 1|| 2|| 16
|-
|2012-2013 || EC Red Bull Salzbourg ||EBEL || 47|| 19|| 25|| 44|| 36|| 12|| 3|| 5|| 8|| 12
|-
| 2013-2014|| Örebro HK || SHL || 35|| 7|| 5|| 12|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Blues Espoo || Liiga || 21|| 2|| 3|| 5|| 20|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015|| Dornbirner EC || EBEL || 26|| 3|| 8|| 11|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || AS Renon || Serie A || 2|| 0||1 || 1|| 0||4|| 4||3 || 7||0

Notes et références 

Naissance en août 1988
Naissance à Mississauga
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du Örebro HK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Dornbirner EC
Joueur de l'AS Renon